Липник е производна дума от липа – вид дърво.

Първоначално означава местност с липи (синоним на липак) или край липови дървета. Може да се отнася също за някое от следните понятия.

Селища 
 Липник – село в България, област Русе, община Русе
 Липник – села в Босна и Херцеговина (4), Молдова (1), Полша (13), Русия (3), Словакия (1), Словения (1), Хърватия (1), Чехия (2)
 Липник над Бечвоу – град в Чехия, Оломоуцки край, Пршеровски окръг
 Липник – част от град Белско-Бяла, Полша

Други 
 Липник – община (гмина) в Полша, Швентокшиско войводство, Опатовски окръг
 „Липник“ – парк в България, област Русе, община Русе, най-големият лесопарк в страната
 Липник – планински върхове в Словения (6)
 Липник – планина в Сърбия